1998 Голяма награда на Франция е 48-ото за Голямата награда на Франция и осми кръг от сезон 1998 във Формула 1, провежда се на 28 юли 1998 година на пистата Маникур, Франция.

Репортаж 
В началото на състезанието, Йос Верстапен заседнал своя Стюарт, означавайки рестартиране на състезанието. На втория старт Мика Хакинен е изпреварен от пилотите на Ферари Еди Ървайн и Михаел Шумахер. Това означава че финландеца се смъкна от първа до трета позиция зад двамата пилоти на скудерията. След това Шумахер започва да се отдалечава напред, понякога и със секунда на обиколка. Междувременно Ървайн задържа пилотите на Макларън които са съответно 3-ти и 4-ти. В 20-а обиколка Хакинен се опитва амбициозно изпреварване срещу северно ирландеца. Неговият опит се оказа неуспешен, и той излезе извън пистата право в тревата. Обаче той някак си успя да се върне на трасето, посети бокса за смяна на гуми, и се връща на четвърта позиция. Малко след това Мика си върна третата позиция след като съотборника му Дейвид Култард имаше проблем с пит-стопа. Проблемът е поради процедурата за зареждане на гориво и трябваше да посети отново при механиците в следващата обиколка. След вторите спирания в бокса Хакинен отново се отзова зад Ървайн докато Шумахер е вече пред тях с голяма преднина. Той се опитва да изпревари северно ирландеца който е бавен при шикана преди последния завой на последната обиколка. Ървайн обаче запази втората позиция с малка разлика пред финландеца но те са почти 19 секунди зад победителя. След проблемите в бокса Дейвид Култард финишира 6-и зад Жак Вилньов и Александер Вурц.
Със 17 пилоти финиширайки в състезанието това се счита за състезанието с най-много финиширали за този сезон.

Класиране

Класиране при пилотите 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на Франция